Kárpáti Ernő (1908–1988) sakkozó
 Kárpáti Ernő (1931–2013) operaénekes

Jegyzetek